Il existe deux Jean I d'Alençon :
 Jean I d'Alençon de la maison de Bellême :
 Jean I d'Alençon de la maison de Valois.